Rosa dos ventos, instrumento ou diagrama de cartografia
 Rosa dos ventos (meteorologia), representação gráfica dos ventos dominantes
 Rosa dos Ventos (telenovela), produção da TV Tupi São Paulo (1973)
 A Rosa dos Ventos, peça de teatro brasileira escrita por Claude Spaak
 Die Windrose, filme alemão (1957) traduzido no Brasil como A Rosa dos Ventos

Ver também

Desambiguações de artes